Шилла:

 Шилла — коммуна в Италии, располагается в регионе Калабрия, подчиняется административному центру Реджо-Калабрия.
 Шилла, Илиасу (род. 1982) — ганский футболист.
 Руффо-Шилла, Фулько Луиджи (1840—1895) — итальянский куриальный кардинал.

См. также 
 Шила